Detta är en lista över de 323 kommunerna i departementet Tarn i Frankrike.

Tarn
Kommuner Tarn